Enric del Regne Unit (duc de Cumberland) (1745 - 1790).
 Enric del Regne Unit (duc de Kent) (1767 - 1820).
 Enric del Regne Unit (duc de Gloucester) (1900 - 1976).
 Enric del Regne Unit (príncep del Regne Unit) (1984).